Stati Uniti d'America
 Barnesville – capoluogo della Contea di Lamar, Georgia
 Barnesville – città della Contea di Montgomery, Maryland
 Barnesville – città della Contea di Clay, Minnesota
 Barnesville – villaggio della Contea di Belmont, Ohio